Rudolf Christians ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Christians (Schauspieler) (auch Rudolph Christians; 1869–1921), deutscher Schauspieler und Theaterleiter
 Rudolf Christians (Jurist) (1879–nach 1943), deutscher Jurist und Staatsanwalt 

Siehe auch:
 Rudolf Christian (1602–1628), Graf von Ostfriesland